Municipio de Field puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Field (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Field (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Field (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis